

Botanica 
Nettario – ghiandola, presente nei fiori o sui fusti di alcune piante, che ha il compito di secernere il nettare

Onomastica
Nettario – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Nettario – Patriarca ortodosso di Costantinopoli dal 381 fino alla morte, nel 397 o 398
Nicola di Otranto, alias Nettario – monaco e filologo medievale (fl. XII-XIII secolo)
Nectario di Gerusalemme (1605-1680) – Patriarca ortodosso di Gerusalemme dal 1660 al 1669